Энкиантус () — род растений из семейства Вересковые () порядка Верескоцветные, включающий примерно 15 видов растений.

Название 

Португальский миссионер и ботаник Жуан ди Лорейру, обнаруживший это растение во время своего 30-летнего пребывания в Кохинхине и давший в 1790 году его научное описание, образовал название рода от  «беременный, наполненный» и  «цветок» (из-за внешнего вида венчика, который у вида  принимает у своего основания мешковидную форму).

Ботаническое описание 
Виды рода Энкиантус — листопадные или вечнозелёные кустарники или небольшие деревья.

Листья у растений плоские и достаточно крупные, с черешком; на концах ветвей они нередко группируются в кластеры. Отличительная особенность рода Энкиантус — наличие покрытых чешуями почек. В пределах семейства Вересковые такие почки имеются лишь у видов трибы , входящей в подсемейство  (Ericoideae); предполагают, что этот признак независимо появился в ходе эволюции данных двух ветвей семейства.

Многочисленные цветки мелкие, по цвету — восковые, белые, кремовые или розовые (нередко с окрашенными жилками), собраны в соцветия — зонтиковидные или щитковидные. Венчик — колокольчатый, трубчатый или кувшинчатый. Тычинки намного короче, чем венчик, а их число вдвое превышает число лепестков. Пыльники продолговатые (при этом они имеют хорошо развитый эндотеций; в семействе Вересковые это характерно также для рода Бежария, а у подавляющего большинства других представителей семейства эндотеций вообще отсутствует). Пыльцевые зёрна одиночные. Завязь верхняя, плоды — 5-камерные локулицидные коробочки.

Хромосомное число: n=11.

Распространение 
Ареал, занимаемый в совокупности видами рода Энкиантус, простирается в Восточной Азии от восточных Гималаев через Китай (включая Тайвань) до Японии, частично заходя на юге также в Индокитай.

Систематическое положение 
В предложенной П. Ф. Стивенсом классификации семейства Ericaceae (1971), как и в системе цветковых растений А. Л. Тахтаджяна (1987), данный род входил в отдельную трибу Enkiantheae подсемейства  (Vaccinioideae) семейства Вересковые (Ericaceae). В начале XXI века род Enkianthus был — в соответствии с данными молекулярно-филогенетических исследований — выделен в отдельное подсемейство  (Enkianthoideae). При этом установлено, что последнее является сестринской группой для клады, которую в совокупности составляют остальные подсемейства, входящие в семейство Вересковые (иначе говоря, род Энкиантус — это наиболее рано отделившаяся ветвь в эволюционном дереве семейства). Выделение подсемейства Enkianthoideae в самостоятельную ветвь произошло примерно 90 млн лет тому назад.

Виды 

По современным представлениям, в составе рода Энкиантус насчитывают от 12 до 17 видов; чаще всего принимают 13, 14 или 15 видов. Приведём перечень видов рода, следуя информации, приведённой в базе данных :
  — эндемик Японских островов (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку). Характерны кремово-жёлтые или светло-оранжевые (иногда — белые) цветки с красными жилками и колокольчатым венчиком; встречается и разновидность с тёмно-красными цветками.
  — эндемик Японских островов (Хонсю, Сикоку, Кюсю). Отличается белыми цветками c колокольчатым венчиком — по 10-12 в соцветии.
  — произрастает в восточном, центральном, южном и юго-западном Китае. Характерны желтоватые с оранжевыми полосками или красные цветки с колокольчатым венчиком, собранные в щитковидные или зонтиковидные соцветия (от 10 до 20 в каждом).
  — произрастает в центральном, южном и юго-западном Китае (с заходом ареала в Ганьсу), а также в Мьянме, северо-восточной Индии, Бутане и Непале. Характерны белые, кирпично-красные или бледно-жёлтые цветки (самые крупные среди видов рода Энкиантус) с колокольчатым венчиком, собранные в щитковидные соцветия.
  — эндемик Индии. Близок к виду E. deflexus и часто включается в его состав.

  — эндемик Японских островов (Хонсю, Сикоку). Иногда его включают в состав близкого вида E. subsessilis, от которого он, однако, отличается характером опушения чашечки и цветоножки; различия между видами имеются также и на молекулярном уровне.
  — встречается в юго-западном Китае (Сычуань, Юньнань). Цветки обычно одиночные (изредка собраны в пары), жёлтого (с красными полосками) или красного цвета, с кувшинчатым венчиком.
  — произрастает на Японских островах (Хонсю, Сикоку, Кюсю), а также на Тайване. Отличается белыми цветками с кувшинчатым венчиком, собранными в зонтиковидные соцветия.
  — произрастает в восточном, центральном, южном и юго-западном Китае, а также во Вьетнаме. Характерны розовые, красные или белые цветки с колокольчатым венчиком, собранные в зонтиковидные соцветия (от 3 до 8 в каждом).
  — произрастает в центральном, южном и юго-западном Китае, а также во Вьетнаме.
  — произрастает в южном и юго-западном Китае. Характерны белые цветки с трубчато-колокольчатым венчиком, собранные по 2-7 цветков в зонтиковидные соцветия.
  — произрастает в восточном, центральном, южном и юго-западном Китае. Отличается восковыми, кремово-белыми цветками с кувшинчатым венчиком, собранными по 2-6 цветков в зонтиковидные соцветия.
  — эндемик Японских островов (Сикоку, Хонсю). Иногда его включают в состав близкого вида E. campanulatus, от которого он, однако, отличается более длинными соцветиями, содержащими от 8 до 20 цветков (у E. campanulatus их число в соцветии не превышает 10); различия между обоими видами прослеживаются и на молекулярном уровне.

  — эндемик Японии (остров Хонсю). Характерны белые цветки с кувшинчатым венчиком, собранные по 2-6 цветков в щитковидные соцветия.

Таксономия 
В 1994 году шведский ботаник Арне Андерберг провёл кладистический анализ рода Enkianthus с учётом морфологических, анатомических, эмбриологических и цитологических данных и выделил в составе этого рода 4 секции:
 Enkianthus (виды E. perulatus, E. quinqueflorus, E. serotinus, E. serrulatus)
 Andromedina (виды E. nudipes, E. subsessilis)
 Meisteria (виды E. campanulatus, E. cernuus, E. sikokianus)
 Enkiantella (виды E. chinensis, E. deflexus, E. pauciflorus, E. ruber)

Четыре перечисленные секции чётко выделялись как клады и по результатам исследования морфологии пыльцевых зерён у видов рода Enkianthus, которое выполнили в 2006 году Ахмед Голям Сарвар и Хидэки Такахаси. При этом филогенетические связи между данными секциями, по Андербергу, можно отобразить следующей кладограммой:

В 2012 году японские исследователи Тиэ Цуцуми и Юмико Хираяма заново провели кладистический анализ рода Enkianthus, используя в этот раз методы молекулярной филогенетики. Их анализ (в котором, правда, участвовала лишь половина известных видов) в целом подтвердил правомерность предложенного Андербергом деления рода на секции, однако филогения получилась другой: виды секции Enkianthus с их зонтиковидными соцветиями оказались чётко противопоставленными другой кладе, образованной видами из трёх остальных секций — с щитковидными соцветиями. В этой последней кладе первой отделилась ветвь, соответствующая секции Andromedina, а секции Meisteria и Enkiantella оказались сестринскими группами (впрочем, надёжно разграничить их не удалось):

Практическое применение 
Многие виды рода Энкиантус, и прежде всего эндемики Японии E. campanulatus, E. perulatus и E. cernuus, используются в качестве декоративных садовых растений. Эти растения влаголюбивы, но не выносят длительного переувлажнения и застоя влаги (так что обязателен хороший дренаж); светолюбивы, хотя в культуре более устойчивы в лёгкой полутени. В южной зоне вполне зимостойки, в средней и северной зонах могут подмерзать в суровые зимы. Весьма декоративны, их ярусная крона осенью окрашивается в необычайно яркие цвета — огненно-красные, оранжевые или жёлтые.

Рекомендуется выращивать данные кустарники на влажных почвах с добавлением опавших листьев и некоторого количества торфа. Подобно многим другим представителям семейства Вересковые, энкиантусы предпочитают кислую почву и не переносят известкования. В культуре энкиантусы обычно размножают семенами, но применяют также и черенкование.

Примечания

Ссылки 
 Enkianthus Lour.
 Enkianthus Lour.
 Enkianthus Loureiro

Вересковые
Флора Восточной Азии